Марићи могу бити:

 Марићи, чланови породице Марић

или

 Марићи (Канфанар), насељено мјесто у општини Канфанар, Република Хрватска
 Марићи (Ровишће), бивше насељено мјесто у општини Ровишће, Република Хрватска
 Марићи (Света Недеља), насељено мјесто у општини Света Недеља, Истра, Република Хрватска